Petite rivière Trout peut se référer à:

Toponymes 
Petite rivière Trout (New York), un affluent de la rivière Trout (New York, Québec), dans l'État de New York, aux États-Unis.
Petite rivière Trout (Floride), un cours d'eau de la Floride, aux États-Unis.
Petite rivière Trout (Michigan), un affluent du Lac Huron, dans Presque Isle County, Michigan, aux États-Unis.